NGC 4897 (другие обозначения — MCG -2-33-89, UGCA 316, IRAS12583-1310, PGC 44829) — спиральная галактика с перемычкой (SBbc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4897
Дева (созвездие)